Stade national du Costa Rica (1924), stade de 1924, dit le .
 Stade national du Costa Rica (2011), stade complété en 2011.